Тисменецкий — топонимическая фамилия, имеющая распространение среди евреев и украинцев.

 Тисменецкий, Леонид Моисеевич (Леонте Тисменяну; 1913—1981) — румынский политический деятель.
 Тисменецкий, Мирон Леонидович (1947—2006) — израильский математик и издатель.
 Тисменецкий, Пётр Харитонович (1924—1997) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.